Златокро́товые  — семейство млекопитающих отряда афросорицид, объединяющее небольших роющих животных, обитающих в Южной и Восточной Африке.

Внешний вид 
По внешнему виду эти зверьки больше напоминают не кротов, а подземных грызунов — цокоров и слепышей. Кроме того, златокроты представляют собой яркий пример конвергенции с представителями австралийского семейства сумчатых кротов (Notoryctidae):  хотя эти семейства весьма далеки друг от друга в систематическом плане и обитают на разных континентах, для них характерны удивительное внешнее сходство, сходство фактуры меха, строения морды, ключиц, лап, некоторых особенностей биологии.

Размеры златокротов мелкие и средние: тело длиной 8—24 см, хвост рудиментарный. Тело округлое, покрытое коротким густым мехом красного, жёлтого, оливкового или коричневатого цвета с красивым металлическим блеском. Голова несколько уплощена сверху; уплощены и шейные позвонки. Носовой отдел не заострён; конец морды ороговевший и помогает златокроту при рытье земли. Ноздри при копании земли прикрываются клапанами. Рудиментарные глаза очень малы и скрыты под кожей. Ушные раковины также малы и прикрыты мехом. 

Передние лапы у златокротов четырёхпалые (нет V пальца), задние — пятипалые. Между пальцами на задних лапах имеются перепонки. III палец передних конечностей вооружён большим копательным когтем. Сосков — 2 пары (грудная и паховая).

Число зубов у златокротовых меняется от 36 до 42. Верхние резцы увеличены, а верхним молярам присущ особый тип строения, называемый залямбдодонтией: коронки этих зубов напоминают по своей форме греческую букву Λ, а метакон утрачен (данный тип строения у млекопитающих встречается достаточно редко, хотя независимо возникал несколько раз).

Характерными особенностями златокротов (как и других афросорицид), отличающими их от большинства других млекопитающих, являются отсутствие слепой кишки и наличие клоаки — единого отверстия, в которое открываются мочевыводящие и половые протоки.

Образ жизни и питание 
Златокроты водятся в Южной Африке, встречаясь от мыса Доброй Надежды до Камеруна, Заира, Уганды, Кении и Танзании. Обитают в самых разных ландшафтах: лесных, равнинных, горных и болотистых, а также в окультуренных. Предпочитают местности с мягкими почвами, в том числе песчаные пустыни. Образ жизни подземный, роющий.

Подобно обычным кротам, златокроты устраивают сложные системы подземных ходов, расположенных в несколько ярусов: приповерхностных, кормовых и — в нижнем ярусе — жилых с гнездовыми камерами. Гнездовые камеры златокроты устилают листьями. Ходы златокроты роют, раздвигая грунт при помощи мощных передних лап (которые, в отличие от лап кротовых, расположены под телом, а не по бокам) и приподнимая его кожаной подушкой на носу.

Нередко, особенно в дождевой сезон, златокроты выходят на поверхность, преследуя выползающих земляных червей. Помимо червей, почвенных насекомых и иных беспозвоночных они поедают безногих ящериц, убивая их ударами когтей. В засушливый сезон и при похолодании впадают в неглубокую спячку. Благодаря эффективному обмену веществ многие виды вообще не нуждаются в воде, получая её с пищей.

Самки всех видов златокротовых обычно приносят по 2 детёныша, причём новорождённые лишены волос. В гнезде детёныш остаётся 2—3 месяца, а затем переходит к самостоятельной жизни. Вне сезона размножения златокроты ведут одиночный образ жизни.

Систематика 
Отделение ветви филогенетического дерева афросорицид, ведущей к семейству златокротовых, от ветви, ведущей к семействам тенрековых и выдровых землероек, произошло весьма рано. Поэтому многие исследователи признают правомерность выделения златокротовых в отдельный подотряд Chrysochloridea, а тенрековых и выдровых землероек — в подотряд Tenrecomorpha. Классификация подобного рода впервые была предложена британским зоологом П. М. Батлером ещё в 1972 году; однако у Батлера вместо подотряда Chrysochloridea выступает таксон Chrysochlorida, а выдровые землеройки включены в состав тенрековых.

Семейство златокротовых состоит из 10 родов, объединяющих около 21 вида, не менее 11 из которых относятся к вымирающим.

 Подсемейство Amblysominae
 Род 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Подсемейство Chrysochlorinae
 Род 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 
 
 Род 
 

Ископаемые остатки златокротов известны с миоцена.

Филогения

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Млекопитающие Африки
Семейства млекопитающих